Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2007./08. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 Dukat 1. HRL 2007./08.
 2. HRL 2007./08.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik br. 22 - glasilo 3. HRL Istok - žene 2007./08., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 20 - glasilo 3. HRL Jug - žene 2007./08., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 16 - glasilo 3. HRL Sjever - žene 2007./08., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 43 - glasilo 3. HRL Središte - žene 2007./08., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 28 - glasilo 3. HRL Zapad - žene 2007./08., preuzeto 3. listopada 2015.
 

2007-08
ž-3